Zhengzhou Open steht für folgende Sportturniere:
 Zhengzhou Open (Snooker), Snookerturnier
 WTA Zhengzhou, Tennisturnier